La Coppa di Israele 1994-1995 è la 35ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1994-1995

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1994
Pallacanestro nel 1995
Coppa di Israele di pallacanestro maschile